Władimir Kuzniecow – rosyjski lekkoatleta, srebrny medalista mistrzostw Europy
 Władimir Kuzniecow – kazachski sztangista, brązowy medalista mistrzostw świata
 Władimir Kuzniecow – radziecki kolarz, dwukrotny medalista mistrzostw świata na torze i brązowy medalista szosowych mistrzostw śwaita
 Władimir Kuzniecow – radziecki scenarzysta
 Władimir Kuzniecow – rosyjski komik aktywny w mediach społecznościowych